Садовое — село в Наровчатском районе Пензенской области России. Входит в состав Плесковского сельсовета.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Дурасовка переименовано в Садовое.

Население

Примечания 

Населённые пункты Наровчатского района